Courbière ist der Name eines französischen Flusses:

 Courbière (Fluss), Fluss in den Pyrenäen, Nebenfluss der Ariège

Courbière ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand August de l’Homme de Courbière (1786–1825), preußischer Offizier und Landrat
 Nicolas Courbière (* 1993), französischer Sprinter
 René de l’Homme de Courbière (1887–1946), deutscher Generalleutnant
 Wilhelm René de l’Homme de Courbière (1733–1811), preußischer Generalfeldmarschall sowie Generalgouverneur von Westpreußen